Dehlorān kan syfta på följande platser:

Iran 

 Dehlorān (kommunhuvudort i Iran), Ilam, 
 Shahrestān-e Dehlorān, kommun, Ilam, 

Robotskapade Iranförgreningar